Gardíki kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Gardíki (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Gardíki (ort i Grekland, Epirus), Thesprotia, 

Robotskapade Greklandförgreningar